GAA veut dire en anglais  G=gaelic A=Athletic A=Association 

GAA peut faire référence à :
 GAA, un codon ;
 Gaelic Athletic Association (en français, Association athlétique gaélique), une association sportive en Irlande ;
 Groupement des assureurs automobiles, au Québec.